Burg Lauterbach  steht für:

 Burg Lauterbach (Freystadt), Oberpfalz, Bayern
 Burg Lauterbach (Lauterbach), Vogelsbergkreis, Hessen